Gömür – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Gömür – centro abitato del distretto di Şahbuz, in Azerbaigian